Leväsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Leväsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,40, long 26,01),  (1 ha)
2. Leväsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (0 ha)
3. Leväsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,63, long 28,36),  (1 ha)
4. Leväsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (2 ha)
5. Leväsaari (ö i Ule träsk),  (4 ha)
6. Leväsaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (4 ha)
7. Leväsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,82, long 28,68),  (0 ha)
8. Leväsaari (ö i Lappland), Norra Lappland,  (3 ha)
9. Leväsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,72, long 25,99),  (0 ha)
10. Leväsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar